Edwin Francisco Herrera Paz (nacido el 4 de octubre de 1966 en San Pedro Sula), es un médico genetista e investigador hondureño que ha trabajado en la genética de poblaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, especialmente los Garífunas, y en la biología humana de los pueblos latinoamericanos. Además, ha trabajado en dilucidar la estructura demográfica del país de Honduras, tanto a través de las tasas de migración interna como a partir de técnicas de isonimia. Es impulsor de una teoría unificada de la evolución biológica y social hacia formas progresivamente más complejas, determinada por mecanismos que van más allá del darwinismo.

Referencias

Bibliografía 

 Edwin Francisco Herrera-Paz.

Médicos de Honduras